Rivieres kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Rivières, Charente, departementet Charente i regionen Nouvelle-Aquitaine 
 Rivières, Gard, departementet Gard i regionen Occitanien, 
 Rivières, Tarn, departementet Tarn i regionen Occitanien,